Ночи полнолуния:
 Ночи полнолуния — фильм 1984 года (Франция; режиссёр: Э. Ромер)
 Ночи полнолуния — фильм 1990 года (Россия; режиссёр: Дм. Фролов)